Ромен Гарі (1914—1980) — французький письменник

 Гарі Аблетт (1965—2012) — англійський футболіст та тренер
 Гарі ді Сільвестрі (1967) — домініканський бізнесмен та лижник
 Гарі Кегілл (1985) — англійський футболіст, захисник
 Гарі Коулман (1968—2010) — американський телевізійний актор
 Гарі (Гарик) Корогодський (1960) — український бізнесмен,
 Гарі Купер (1901—1961) — американський актор, володар «Оскарів»
 Гарі Лінекер (1960) — англійський футболіст, згодом — телекоментатор
 Гарі Маунфілд (1962) — британський музикант, бас-гітарист
 Гарі Медель (1987) — чилійський футболіст, захисник, півзахисник
 Гарі Мелхерс (1860—1932) — американський художник
 Гарі Невіл (1975) — англійський футболіст, захисник
 Гарі О. Гойт (1885—1961) — американський сценарист і режисер
 Гарі Олбрайт (1963) — американський спортсмен, професійний реслер
 Гарі О'Ніл (1983) — англійський футболіст, півзахисник
 Гарі Уельський (1984) — молодший син Чарльза, принца Уельського
 Гарі Фармер (1953) — канадський актор та режисер

Гарі — річка у Башкортостані, ліва притока Гарейки
 Гарі — селище міського типу, Гаринський міський округ, Свердловська область
 Гарі — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Гарі — виселок, Малопургинський район, Удмуртія
 Гарі — присілок, Медведевський район, Марій Ел

Інше 
 Гарі (страва) — маринований імбир, страва японської кухні.

Див. також 
 Гаррі
 Гері